Jackson County Jail steht für:

 Jackson County Jail, Originaltitel von Vergewaltigt hinter Gittern, US-amerikanischer Film von Michael Miller (1976)

im NRHP gelistete Objekte:

 Jackson County Jail (Arkansas), ID-Nr. 79003432
 Jackson County Jail (Iowa), ID-Nr. 78001224
 Jackson County Jail and Marshal's House, ID-Nr. 70000333